Bíró Miklós (1813–1869) bíró
Bíró Miklós (1828–1898) tisztifőügyész, ügyvéd
Bíró Miklós (1886–1944) nyomdász, szerkesztő, szakíró
Bíró Miklós (1933–2015) Kossuth-díjas operatőr
Bíró Miklós (1940) gépészmérnök, politikus